Исилькуль может означать:

 Исилькуль — город.
 Исилькуль (станция) — железнодорожная станция.